Анашкино — название населённых пунктов в России:

Архангельская область 
 Анашкино — деревня в Холмогорском районе.

Вологодская область 
 Анашкино — деревня в Артюшинском сельском поселении Белозерского района.
 Анашкино — деревня в Панинском сельском поселении Белозерского района.
 Анашкино — деревня в Устюженском районе
 Анашкино — деревня в Череповецком районе.

Московская область 
 Анашкино — деревня в Одинцовском городском округе.
 Анашкино — посёлок в Одинцовском городском округе.

Новгородская область 
 Анашкино — деревня в Мошенском районе.

Псковская область 
 Анашкино — деревня в Куньинском районе.
 Анашкино — деревня в Новоржевском районе.
 Анашкино — деревня в Палкинском районе.
 Анашкино — деревня в Псковском районе.
 Анашкино — деревня в Пушкиногорском районе.

Тверская область 
 Анашкино — деревня в Калининском районе.

Ярославская область 
 Анашкино — деревня в Любимском районе.